Южно-Флоридский университет или Университет Южной Флориды () — один из крупнейших университетов США. Основан в 1956 году. Основные корпуса располагаются в Тампа (Флорида), есть также автономное отделение в Сент-Питерсберге (Флорида) и исследовательскими центрами в Сарасоте и Лейкленде.

Один из ведущих институтов общественных исследований. Фонд Карнеги по улучшению преподавания характеризовал университет как «очень высоко исследовательский».

Известные выпускники 
 Lobo (музыкант)
 Мандви, Аасиф
 Маршалл, Йоханс
 Суботич, Невен
 Чарльз Триппи
 Уиммер, Курт
 Халк Хоган
 Эткинс, Чаки
 Илья Яцкевич

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Южно-Флоридский университет